Tulis kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Tulis, administrativ by, Jawa Tengah, 
 Kecamatan Tulis, distrikt, Jawa Tengah, 

Robotskapade Indonesienförgreningar